Al-Rumadi kan syfta på följande platser:

Irak 

 Al-Ramadi, provinshuvudstad, Al-Anbar, 
 Ramadi District, distrikt, Al-Anbar, 

Robotskapade Irakförgreningar